Anderson Lake ist der Name folgender Seen:

in Antarktika:
 Anderson Lake (Antarktika) im Prinzessin-Elisabeth-Land

in Australien:
 Anderson Lake (Western Australia), Lake Toolbrunup

in den Vereinigten Staaten:
 Anderson Lake (Alaska), Matanuska-Susitna
 Anderson Lake (Arizona), im Apache County
 Anderson Lake (Cross County, Arkansas)
 Anderson Lake (Lee County, Arkansas)
 Anderson Lake (Garfield County, Colorado)
 Anderson Lake (Pitkin County, Colorado)
 Anderson Lake (Madison County, Florida)
 Anderson Lake (Pasco County, Florida)
 Anderson Lake (Kootenai County, Idaho)
 Anderson Lake (Valley County, Idaho)
 Anderson Lake (Illinois), im Fulton County
 Anderson Lake (Indiana), im Fulton County
 Anderson Lake (Louisiana), im Morehouse Parish
 Anderson Lake (Branch County, Michigan)
 Anderson Lake (Gogebic County, Michigan)
 Anderson Lake (Iron County, Michigan)
 Anderson Lake (Marquette County, Michigan)
 Anderson Lake (Mecosta County, Michigan)
 Anderson Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Anderson Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Anderson Lake (Anoka County, Minnesota)
 Anderson Lake (Becker County, Minnesota)
 Anderson Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Anderson Lake (Clay County, Minnesota)
 Anderson Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Anderson Lake (Cook County, Minnesota)
 Anderson Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Anderson Lake (Douglas County, Minnesota)
 Anderson Lake (Grant County, Minnesota)
 Anderson Lake (Itasca County, Minnesota)
 Anderson Lake (Mille Lacs County, Minnesota)
 Anderson Lake (Morrison County, Minnesota)
 Anderson Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Anderson Lake (Pope County, Minnesota)
 Anderson Lake (Garden County, Nebraska)
 Anderson Lake (Grant County, Nebraska)
 Anderson Lake (North Dakota), im Rolette County
 Anderson Lake (Oregon), im Lake County
 Anderson Lake (South Carolina), im Marion County
 Anderson Lake (South Dakota), im Day County
 Anderson Lake (Tennessee), im Sumner County
 Anderson Lake (Utah), im Duchesne County
 Anderson Lake (Jefferson County, Washington)
 Anderson Lake (King County, Washington)
 Anderson Lake (Lewis County, Washington)
 Anderson Lake (Pend Oreille County, Washington)
 Anderson Lake (Pierce County, Washington)
 Anderson Lake (Whatcom County, Washington)
 Anderson Lake (Barron County, Wisconsin)
 Anderson Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Anderson Lake (Douglas County, Wisconsin)
 Anderson Lake (Langlade County, Wisconsin)
 Anderson Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Anderson Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Anderson Lake (Taylor County, Wisconsin)
 Anderson Lake (Vilas County, Wisconsin)

in Kanada:
 Anderson Lake (British Columbia)
 Anderson Lake (Nova Scotia)

Siehe auch:
 Anderson Lakes